ołtarz – miejsce składania ofiar
 Ołtarz – gwiazdozbiór
 Ołtarz – skała w dolinie Wrzosy na Garbie Tenczyńskim